Heterotaenia glaberrima är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Heterotaenia glaberrima ingår i släktet Heterotaenia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
glaberrima